Osoby o tym nazwisku:
 Filip Siejka – polski muzyk, kompozytor i producent muzyczny
 Lucyna Siejka-Juzwa – polska hokeistka na trawie, olimpijka
 Piotr Siejka – polski aktor filmowy i teatralny
 Piotr Siejka – polski muzyk, kompozytor i producent muzyczny